Юрген Шульт (; род. 1960) — немецкий легкоатлет, который специализировался в метании диска. Олимпийский чемпион 1988 года и серебряный призёр олимпийских игр 1992 года. Чемпион мира 1987 года и чемпион Европы 1990 года. Действующий  с результатом 74,08 м.

Смог отобраться на Олимпиаду в Лос-Анджелес, однако в связи с бойкотом не смог принять в ней участие. Выступал на Олимпиаде 1996 года, где занял 6-е место. На олимпийских играх 2000 года занял 8-е место.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com 

Родившиеся в округе Шверин
Метатели диска Германии
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Тренеры по лёгкой атлетике Германии